

Geografia

Repubblica Ceca 
 Böhmisch Gießhübel – antico nome tedesco di Vyskytná, comune nel distretto di Pelhřimov (Vysočina)
 Deutsch Gießhübel – antico nome tedesco di Vyskytná nad Jihlavou, comune nel distretto di Jihlava (Vysočina)
 Gießhübel – antico nome tedesco di Olešnice v Orlických horách, comune nel distretto di Rychnov nad Kněžnou (Hradec Králové)
 Gießhübel – antico nome tedesco di Stružná, comune nel distretto di Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Pagine correlate 
Gießhübl (disambigua) – pagina di disambiguazione